Таблица на Тракийските владетели

Вижте също 
 Боспорско царство

Бележки